een balk bij een skatebaan, zie: Coping (balk)
een term in de gedragswetenschap, zie Coping (psychologie)